Koronos () ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname und bedeutet der Krumme.

Koronos ist ein Stadtbezirk der griechischen Gemeinde Drymalia.

Bekannte Namensträger 

 Koronos, Sohn des Apollon und der Chrysorrhoe.
 Koronos, Sohn des Thersandros.
 Koronos, Sohn des Kaineus, ein Argonaut.
 Koronos, Vater der Anaxiroe.

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname